Rühme steht für:
 Rühme, Stadtteil von Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland
 Rühme, historischer Flurname, Calvörde, Sachsen-Anhalt, Deutschland